El nombre anglosajón Cynewulf puede corresponder a:
 Cynewulf (h. siglo IX), uno de los doce poetas anglosajones cuyo nombre se conoce hoy en día, y uno de los cuatro cuyas obras se conservan;
 Cynewulf (m. 721), aspirante al trono de Wessex derrotado por el rey Ine;
 Cynewulf de Lindisfarne (m. 783), obispo de Lindisfarne del 740 al 780; o a
 Cynewulf de Wessex (m. 786), rey de Wessex del 757 al 786.